Major Indoor Soccer League je bilo ime triju američkih liga profesionalnog dvoranskog nogometa:

Major Indoor Soccer League (1978.–92.), poznat posljednje dvije sezone kao Major Soccer League
Major Indoor Soccer League (2001.–08.), osnovali ju klubovi iz NPSL i poslije im se pridružili klubovi iz WISL
Major Indoor Soccer League (2008.–14.), poznata kao National Indoor Soccer League 2008. i uzela je ime MISL 2009.